Allium monspessulanum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium monspessulanum descrita por Gouan es el Allium multibulbosum de Jacq.
Allium monspessulanum descrita por Willd. es el  Allium paniculatum subsp. longispathum de (Redouté) K.Richt.
Allium monspessulanum descrita por Willd. ex Schltdl. es el Allium vineale de L.

Referencias